Der Titel Himmelreich und Höllental bezeichnet:

 Himmelreich und Höllental (Hörspiel), ein Hörspiel der Radio-Tatortreihe von Christine Lehmann, 2008.
 Himmelreich und Höllental (Roman), einen Roman von Peter Paradeiser, 2011.
 Himmelreich und Höllental (Kabarettprogramm), ein Kabarettprogramm von Martin Wangler, 2012.